Fukkk Offf — DJ и продюсер, родившийся в Bastian Heerhorst, чья песня «Rave Is King» достигла вершины немецких клубных чартов. Он выпустил один полноценный альбом под названием «Love Me Hate Me Kiss Me Kill Me» под лейблом Coco Machete Records. Альбом дебютировал 8 июня 2009 и включал его предыдущие синглы «Rave Is King» and «I’m A Freak.»

Его песня «Bl00dfuck» была использована в рекламе для британской телевизионной программы Skins.
11:52:26

Дискография

Альбомы

Синглы и мини-альбомы

Разное

Признательность

Ремиксы

Production

Примечания

Ссылки 
 http://www.discogs.com Fukkk Offf discography

Диджеи Германии